Low () може значити:

Музика 

 Low (гурт)
 Low (альбом Девіда Боуї)
 Low (альбом Testament)
 Low (міні-альбом Low)
 Low (пісня Flo Rida)
 Low (пісня Foo Fighters)
 Low (пісня Келлі Кларкосон)